

Persone 
 Antonio Spinelli di Scalea – politico, bibliografo, e archivista italiano
 Francesco Lanza Spinelli di Scalea – nobile, politico e imprenditore italiano
 Vincenzo Spinelli di Scalea – politico italiano

Altro 
 Villa Spinelli di Scalea – edificio storico-artistico di Napoli
 Governo Spinelli di Scalea – diciottesimo governo del Regno delle Due Sicilie